King River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 King River (Cambridge Gulf) in Western Australia
 King River (Coleman River) in Queensland
 King River (Katherine River) im Northern Territory
 King River (Korallensee) in Queensland
 King River (Indischer Ozean) im Northern Territory
 King River (Oyster Harbour) in Western Australia
 King River (Palmer River), in Queensland
 King River (Macquarie Harbour), Fluss zum Macquarie Harbour in Tasmanien
 King River (Ovens River), Nebenfluss des Ovens River in Victoria

King River ist der Name folgender Orte:
 King River, früherer Name von Centerville (Fresno County, Kalifornien) in den Vereinigten Staaten
 King River (Western Australia) in Australien

Siehe auch:
 Kings River
 König River